Валлизер - фамилия:

 Валлизер, Мария (род. 1963) — швейцарская горнолыжница. 
 Валлизер, Отто Генрих (1928—2010) — немецкий геолог, стратиграф, палеонтолог.

См. также 
 Вальзер